Une partie simultanée est un type de partie d'échecs.
 Un simultané est un type de tournoi de Scrabble.
 Un décor simultané est un type de décor hérité des mystères du théâtre médiéval.
 La loi du contraste simultané des couleurs est une loi physique découverte par Eugène Chevreul.
 Le Simultanéisme est un mouvement artistique développé conjointement par Sonia Delaunay et son mari Robert Delaunay
 En physique, la simultanéité de deux événements est le fait qu'ils se produisent au même moment.
 Une église simultanée est une église qui accueille les cultes de deux confessions chrétiennes différentes (Simultaneum)
 La Photographie simultanée est le résultat photographiques dû à l'utilisation des techniques premières chimiques et alternatives avec les pratiques liées au numérique.